All Day – singolo dei Ministry del 1984
 All Day – album dei The Pietasters del 2007
 All Day – album di Girl Talk del 2010
 All Day – singolo di Cody Simpson del 2011
 All Day – singolo di Kanye West del 2015